Мисиано () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мисиано, Винсент — американский режиссёр телевидения.
 Мисиано, Кристофер — американский режиссёр и продюсер телевидения.